In Turkmenistan in de provincie Mary:
 Kommunizm (noordelijke Mary-oase)
 Kommunizm (zuidelijke Mary-oase)
 Kommunizm (oosten provincie Mary)